«I Should Be So Lucky» — первый сингл с дебютного студийного альбома австралийской певицы Кайли Миноуг, выпущенный 29 декабря 1987 года. Песню написало известное продюсерское трио Сток, Эйткен и Уотермен. Видеоклип к синглу записал режиссёр Крис Лангмен в ноябре 1987 года.

Живые выступления 

Кайли выступала с этой песней в следующих концертных турах:
 Disco in Dream/The Hitman Roadshow
 Enjoy Yourself Tour (Extended Mix)
 Rhythm of Love Tour
 Let's Get to It Tour
 Intimate and Live
 On a Night Like This Tour
 KylieFever2002
 Showgirl: The Greatest Hits Tour
 Showgirl: The Homecoming Tour
 KylieX2008
 North American Tour 2009
 Aphrodite World Tour

Также песня была исполнена на телевидении в программе An Audience with... в 2001 году.

Список композиций 

 7" Single
 «I Should Be So Lucky» — 3:24
 «I Should Be So Lucky» (Instrumental) — 3:24

 12" Single
 «I Should Be So Lucky» (Extended Version) — 6:08
 «I Should Be So Lucky» (Instrumental) — 3:24

 12" (The Bicentennial Mix) Single
 «I Should Be So Lucky» (Bicentennial Mix) — 6:12
 «I Should Be So Lucky» (Instrumental) — 3:24

 North American 12" Single
 «I Should Be So Lucky» (Original Mix) — 6:00
 «I Should Be So Lucky» (Dance Remix) — 6:10
 «I Should Be So Lucky» (Instrumental) — 3:24

 iTunes digital EP — Remixes
(выпущен студией PWL в 2009 году)
 «I Should Be So Lucky» (extended version)
 «I Should Be So Lucky» (the bicentennial remix)
 «I Should Be So Lucky» (7" instrumental)
 «I Should Be So Lucky» (7" backing track)
 «I Should Be So Lucky» (12" remix)
 «I Should Be So Lucky» (12" remix instrumental)
 «I Should Be So Lucky» (12" remix backing track)

 Другие официальные версии
 «I Should Be So Lucky/Dreams» (Fever2002 Tour Studio Version)

Критика 

«I Should Be So Lucky» получил положительные отзывы. Ник Левин из Digital Spy назвал сингл «выдающимся». Песня стала лучшей в номинации «Highest Selling Single» (русск. наиболее продаваемый сингл) на третьем ежегодном австралийском конкурсе ARIA Awards.

Позиция в чартах 
В 1987 году Кайли вместе с топ-менеджером Mushroom Records Гари Эшли вылетела в Лондон, чтобы поработать со знаменитыми Стоком, Эйткеном и Уотерменом. Однако продюсеры о Кайли слышали мало и совсем забыли об её приезде. Пока Кайли ждала за дверями студии, они буквально за полчаса написали песню «I Should Be So Lucky». Миноуг записала песню и вернулась обратно в Австралию на съёмки «Соседей». Слова к песне написал Майк Сток. Сток считал, что хотя Миноуг уже была звездой мыльных опер в Австралии и, к тому же, очень талантлива, но всё-таки с ней было что-то не так и что она должна быть несчастлива в любви. Песня стала хитом № 1 в Австралии, Великобритании, Германии, Японии, Швейцарии и Финляндии.

Сертификации

Примечания 

Песни Кайли Миноуг
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Песни, спродюсированные Стоком, Эйткеном и Уотерманом
Песни, написанные Майком Стоком
Песни, написанные Мэттом Эйткеном
Песни, написанные Питом Уотерманом
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы Mushroom Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Израиля